Vogthof steht für

 Vogthof (Gundelfingen), Ortsteil der Gemeinde Gundelfingen im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Vogthof (Grenderich), Ortsteil der Ortsgemeinde Grenderich im Landkreis Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz
 Vogthof (Hamburg), denkmalgeschützter ehemaliger Bauernhof in Hamburg-Osdorf
 Vogthof (Wüstung), abgegangener Hof/Ortsteil von Pyras, Landkreis Roth, Bayern
Siehe auch:
 Vogtshof
 Voigtshof